Siesta bezeichnet

 einen Mittagsschlaf in südeuropäischen Ländern, siehe Siesta
 einen US-amerikanischen Film von Mary Lambert aus dem Jahre 1987, siehe Siesta (Film)
 ein Schweizer Fahrgastschiff, siehe Siesta (Schiff)
 ein Album aus dem Jahr 1987 von Miles Davis und Marcus Miller

Sonstiges
 Siesta-Kissen bezeichnet ein für die Reise mit der Deutschen Reichsbahn mietbares Kissen